Francesco Hayez (1791–1882), peintre italien
 Jean-Baptiste Haÿez (1804–1891), homme politique belge
 Paul Hayez (1859–1935), homme politique français
 Philippe Hayez (* 1961), haut fonctionnaire et enseignant français, spécialiste du renseignement en France